Нарспі́ ():
 Нарспі — чуваське жіноче ім'я.
 Нарспі — віршований твір Костянтина Іванова, написане чуваською мовою.
 Нарспі — опера Григорія Хирбю.
 Нарспі — мюзікл Казакова (лібрето Бориса Чіндикова).

Багатозначні терміни